Börgerding ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Börgerding (* 1967), deutsche Drehbuchautorin
 Michael Börgerding (* 1960), deutscher Intendant am Theater Bremen